Reflexion steht für:

 Reflexion (Band), finnische Gothic-Metal-Band
 Reflexion (Physik), das Zurückwerfen von Wellen an einer Grenzfläche
 Reflexion (Philosophie), prüfendes und vergleichendes Nachdenken
 Reflexion (Programmierung), das Ermitteln von Programmeigenschaften zur Laufzeit
 Reflexion (Spiel), ein Legespiel
 Réflexion (Tageszeitung), algerische nationale Tagesnachrichten 

Siehe auch:
 Reflection
 Reflektor
 Reflexionsprinzip